San Eugenio puede referirse a:
 Eugenio de Trebisonda, mártir cristiano griego;
 Eugenio de Toledo,  (Toledo, ¿59.? - 657) fue un escritor y poeta español, y primer Arzobispo de Toledo
 San Eugenio, localidad de la Argentina.